Fidelity Unit Trusts International 1988 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 25 augusti och 11 september 1988 i Trentham Gardens i Stoke-on-Trent, England. Steve Davis vann turneringen efter att ha slagit Jimmy White i finalen med 12-6. Det var den femte av sammanlagt sex inteckningar i denna trofé för Davis.

Finalen
Davis ledde med 6-1 inför andra sessionen, där han lyckades göra något som ingen gjort tidigare: Tre raka centuries i en professionell tävlingsmatch! Ett break på 108 i nionde framet följdes av 101 i tionde och 104 i elfte framet. Efter finalen sade Steve Davis: "Jag har aldrig spelat bättre".

Resultat

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan visas resultaten från och med andra omgången. I första omgången slogs bland andra Kirk Stevens, Terry Griffiths, Alex Higgins och John Parrott ut.

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene

1988 i Storbritannien
International
1988